Le Sonnet 20 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : AWomans face with natures owne hande painted,
Haſte thou, the Maſter Miſtris of my paſſion,
A womans gentle hart but not acquainted
With ſhifting change as is falſe womens faſhion,
An eye more bright then theirs,leſſe falſe in rowling:
Gilding the obiect where-vpon it gazeth,
A man in hew all Hews in his controwling,
Which ſteales mens eyes and womens ſoules amaſeth,
And for a woman wert thou firſt created,
Till nature as ſhe wrought thee fell a dotinge,
And by addition me of thee defeated,
By adding one thing to my purpoſe nothing.
   But ſince ſhe prickt thee out for womens pleaſure,
   Mine be thy loue and thy loues vſe their treaſure.

Notes et références 

020